Fyllo bezeichnet

 eine ehemalige griechische Gemeinde in der Region Thessalien, siehe Fyllo (Thessalien)
 im Griechischen den Blätterteig, siehe Yufka